Le qualificazioni del singolare maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2002 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Abierto Mexicano Telcel 2002 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Fernando González (primo turno)
 Flávio Saretta (ultimo turno)
 Nicolas Coutelot (Qualificato)
 Vince Spadea (Qualificato)

 Alexandre Simoni (ultimo turno)
 Hugo Armando (Qualificato)
 Luis Horna (primo turno)
 Juan Antonio Marín (ultimo turno)

Qualificati 

 Hugo Armando
 Luis Horna

 Nicolas Coutelot
 Vince Spadea

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2002